Arcëm Hurėnka – calciatore bielorusso
 Sjarhej Hurėnka – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore bielorusso